Con el nombre de Tritium, latino, se conocen dos poblaciones de origen prerromano en la península ibérica:

Tritium Autrigonum, mencionada por Plinio el Viejo como una de las localidades de los Autrigones.
Tritium Magallum, en la actual Tricio, La Rioja, de origen berón.